Großformate steht für:

 Großformate, großformatige Plakate und andere Druckerzeugnisse
 Großformate, große Papierformate insbesondere für Druckmaschinen (Maschinenformate)
 Großformate, eine der Formatklassen (Kleinformat, Mittelformat, Großformat und Supergroßformat) bei Druckmaschinen
 Großformate (Wegebelag), großformatige Wegebeläge auf Verkehrsflächen